American Airlines Tennis Games 1976 var en tennisturnering, der blev spillet i Mission Hills Country Club i Palm Springs, California, USA i perioden 22. - 28. marts 1976. Det var den tredje udgave af den turnering, der senere udviklede sig til Indian Wells Masters, men det var den første efter flytningen af turneringen fra Tucson til Palm Springs. Turneringen var en del af Grand prix-serien i tennis 1976.

Jimmy Connors vandt herresingletitlen med en finalesejr over Roscoe Tanner på 6−4, 6−4. I herredoublerækken sejrede Colin Dibley og Sandy Mayer, idet det australsk-amerikanske par vandt finalen med 6−4, 6−7, 7−6 over Raymond Moore og Erik Van Dillen.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 200.000, hvilket var en stigning på $ 25.000 i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par.

Eksterne henvisninger 
 ATP World Tour - Result Archive - Palm Springs 1976

Noter 

Indian Wells Masters
Grand prix-serien i tennis 1976